Галбень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Філіпешть.
 Галбень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.
 Галбень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Хавирна.
 Галбень () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Тенесоая.